Oxylaemus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1845. Oxylaemus ingår i familjen rovbarkbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rovbarkbaggar
Oxylaemus